Naundorff désigne :
 les membres de la famille Naundorff : famille descendant de Karl-Wilhelm Naundorff, le plus célèbre des prétendants qui affirmèrent être Louis XVII :
Adelberth Naundorff (1840-1887), « Adelberth de Bourbon » dit comte de Provence
Amélie Naundorff (1819-1891), « Amélie de Bourbon »
Ange-Emmanuel Naundorff (1843-1878), « Ange-Emmanuel de Bourbon », dit comte de Poitiers
Charles Naundorff (1929-2008), « Charles de Borubon », dit comte de Poitiers puis Charles XII
Charles-Edmond Naundorff (1833-1883), « Charles-Edmond de Bourbon », dit duc d'Anjou
Charles-Édouard Naundorff (1821-1866), « Charles-Édouard de Bourbon », dit dauphin de France puis Charles X
Charles Louis Naundorff (1933), « Charles Louis de Bourbon », dit comte de Provence et duc de Berry puis Charles XIII
Henri Naundorff (1867-1937), « Henri de Bourbon », dit comte de Provence et duc de Normandie puis Henri VI
Henri Naundorff (1899-1960), « Henri de Bourbon », dit duc de Bourgogne puis Henri V
Hugues Naundorff (1974)
Jean Naundorff (1872-1914), « Jean de Bourbon », dit duc de Bourgogne puis Jean III
Jeanne Naundorff, née Einert (1803-1888), épouse de Karl-Wilhelm Naundorff
Karl-Wilhelm Naundorff (1785-1845), horloger prussien qui prétendit être Louis XVII
Louis-Adelberth Naundorff (1908-1975), « Louis-Adelberth de Bourbon », dit comte de Boulogne, duc de Guyenne, duc de Gascogne et duc de Normandie puis Louis-Adelberth I
Louis-Charles Naundorff (1831-1899), « Louis-Charles de Bourbon », dit duc de Normandie puis Charles XI
Marie-Thérèse Naundorff (1835-1908), « Marie-Thérèse de Bourbon »

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand